Estación San Francisco puede referirse a tres estaciones de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Argentina:

 Estación San Francisco (Mitre), ex estación del ferrocarril General Mitre;
 Estación San Francisco CC, ex estación del ramal CC y CC4 del ferrocarril General Belgrano;
 Estación San Francisco F, ex estación del ramal F3 del ferrocarril General Belgrano.